Пуэнте-ла-Рейна () — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра, расположенной в районе Памплоны. Комарка состоит из 13 муниципалитетов.

География

Ситуация 
Округ расположен в Центральной части Наварры. Регион имеет площадь 187,65 км².

Муниципалитеты 
Пуэнте-ла-Рейна состоит из 13 муниципалитетов, которые перечислены ниже с данными о численности населения, площадью и плотностью населения на 2016 года, согласно INE.

Примечания 

Районы Наварры